Cet article présente les personnages de la série Baki.

Personnages principaux 

 Baki Hanma est le protagoniste principal de l’histoire, c’est le fils de l’ogre, Hanma Yujiro. Il ne vit que pour surpasser son père ou du moins essayer, ce qui s'avère presque impossible car ce dernier ne cesse de progresser en même temps que son fils voir plus. Durant le manga, Baki est confronté à des adversaires toujours plus fort, plus expérimenté et plus violent afin qu’il puisse avancer sur le chemin qui lui permettra de rattraper son père qui est sans contestation possible "la créature la plus forte du monde". Âgé de 13 ans au début de l’histoire, il atteint les dix-huit ans dans la trame actuelle de Baki Dou. Il est l'héritier du sang des Hanma qui lui confère "le dos du démon" lorsqu'il est poussé dans ses derniers retranchements. Commettant parfois des actes d’une rare violence, il conserve le contrôle même au cours de ses combats le plus rudes. Il atteindra ce stade lors de son combat contre Jack Hammer, lors de la finale du tournoi de l’arène souterraine ou plus concrètement durant son combat contre Biscuit Oliva ou il utilisera le Taijutsu pour briser la forteresse de muscle de ce dernier avant de le vaincre par la force sur un coup de tête. Dans la suite de Son of Ogre, il affrontera Pickle ou il finira par dominer le combat grâce à une ascension technique fulgurante bien qu'il perdra sur un ultime assaut de force brute. Il combattra ensuite Shiba (envoyé par Kaoru Hanayama parce qu'il est faible mais ultra motivé). Il finira Son of Ogre par le duel ultime contre son père "l'Ogre" Yujiro Hanma qui lui fera subir un combat or catégorie le désignant alors comme le numéro deux parmi les êtres les plus puissants sur terre. Comme nombres de combattants de l'arène souterraine, il s'ennuie au début de l'intrigue de Baki-Dou, n'ayant plus de véritable objectif, il continue de se battre en baillant jusqu'à l'arrivée de Musashi Miyamoto. Baki affrontera Musashi et fût vaincu rapidement car surprit par la puissance, le style de combat et même l'existence de ce dernier, il reprit néanmoins l'avantage lors d'un deuxième round sans pour autant gagner le combat. Il assistera aux combats de Musashi Miyamoto contre Retsu (qui sera tué) et contre Pickle, vaincu mais sauvé de justesse par Izo Motobé. Dans Baki Dou (2018), Baki rencontre Nomi-no-Sukuné qui s'avère être un adversaire terriblement puissant capable de détruire Oliva Biscuit comme s'il s'agissait d'un vulgaire débutant. Baki fera ensuite partie de l'équipe des combattants souterrains contre les représentants de l'ancien Sumo et vaincra facilement son adversaire (le plus petite des six). Il fut dernièrement défié par son demi-frère Jack Hanma (dit Hammer), ce dernier ayant atteint "le style ultime des arts martiaux" d'après ses dires confirmés par sa terrifiante démonstration face à Nomi no Sukuné.

 Père de Baki, et de Jack Hammer, son nom de code est « L'Ogre » en raison de sa puissance unique parmi les terriens qui fait de lui un "Ogre" pour les autres créatures mais aussi par rapport au visage d'un démon diabolique qui apparaît sur ses muscles dorsaux lorsqu'il devient sérieux en combat. Yûjirô connait et maitrise quasiment tous les styles de combat qui nous sont présentés dans l'œuvre tels que le ju-jitsu, le Kenpô, la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, la lutte, le catch, le sumo, la morsure, la gifle, le fouet de mercure et bien d'autres techniques ancestrales (comme la défense ultime de Kaku Kaio) ou inédites, bien qu'il ne les utilise que pour se moquer de ses adversaires la majorité du temps. Ses prouesses sont véritablement basées sur la force pure qu'il possède de façon génétique, notamment via la musculature hors norme de son dos (bien qu'il ne cesse de s'entrainer et de se mesurer aux créatures les plus fortes du monde) mais également parce qu'il possède des capacités et spécificités qui lui sont propres, Yujiro est capable de percevoir "l'intérieur" des humains telle une vision aux rayons X, il fait office de paratonnerre naturel pour la foudre de par la nature de sa constitution physique et peut encaisser un éclair ou stopper un tremblement de terre. 
 À la suite d'une analyse scientifique du Docteur Kureha Shinogi, il s'avère que Yujiro Hanma secrète dix fois plus de testostérones que n'importe quel être humain, de ce fait, il considère à la fois les hommes, les jeunes, les vieux comme des femelles. La forme de son crâne sera filmée au ralenti (rendu visible lorsqu'il fut frappé par la foudre) et évoquera le visage d'un démon.
 Dès l'âge de seize ans, il est à l’origine de la destruction de plusieurs unités de Bérets Verts, de SEAL, et de la DELTA FORCE, alors qu’il n’était encore qu’un adolescent. Il mit au point ses techniques de combat sur divers champs de bataille dont le Viêt Nam, tuant des soldats dans le but de se perfectionner et d'affiner sa puissance. C'est à cette occasion qu'il rencontrera Oliva Biscuit. Il est l’objectif final de la plupart des combattants qu’affronte Baki, et de son fils lui-même. C’est un être impitoyable, cruel, et qui ne vit que pour écraser et soumettre ses adversaires. La seule et unique personne à avoir à ce jour gagné son respect n’est autre que Mohammed Ali, ou tout du moins son alter égo : Mohammad Alai, présenté dans le manga. Nous apprendrons que l'Ogre" est un "sauveur" pour énormément d'opprimés qu'il défendra lors des différentes guerres en agissant grâce à sa force physique désormais liée à une puissance politique égale à celle de la plus grande nation, les USA dont le président entrant lui porte systématiquement allégeance lors d'une sordide cérémonie.

 Dit le dieu de la guerre, le tueur de Tigre ou le mangeur d'homme. Doppo Orochi est pour beaucoup considéré comme le plus grand Karatéka vivant. Leader du Shinshinsenkaï, un dojo japonais comprenant plus d’un million de disciples c’est un super-combattant capable comme son nom l’indique, d’abattre des tigres à mains nues (il spécifiera par ailleurs que l’animal faisait près de deux mètres cinquante de long, et deux cent soixante kilos). Il a par le passé rencontré Yujiro, qui lui a fait les deux cicatrices qui lui recouvrent le visage. Il affrontera de nouveau l’ogre, sur le sable de l’arène. Surpassé une fois encore, Yujiro lui crèvera l'œil droit et le laissera pour mort (finalement "ressuscité" par le docteur Kureha Shinogi). Il participera au tournoi de l’arène souterraine où il perdra contre Gōki Shibukawa, grand maître de l'Aiki ju-jitsu. C’est un mentor respecté pour Baki, auprès duquel il apprend beaucoup. Par la suite, Doppo démissionnera de son poste de directeur du Shinshinkai et réapparaitra dans NGB pour combattre Dorian (l'un des cinq condamnés à mort) qui lui sectionnera une main à l'aide du fil ultra fin et coupant contenu dans son briquet. Après une chirurgie réparatrice, Doppo le vaincra mais ce dernier se vengera en lui faisant exploser une micro bombe au visage, le laissant inanimé et défiguré. Doppo sera également vaincu par Alai Junior lors d'un défi lancé par ce dernier. Il vaincra Alai Junior lors d'un match retour après que ce dernier fût grièvement blessé par Shibukawa Goki.
 Dans Son of Ogre, Doppo n'aura pas de rôle important. Dans Baki-Dou, Doppo affronte Miyamoto Musashi et perd le combat. Par la suite (dans Baki Dou 2018), il fera partie du groupe des représentants de l'arène souterraine contre les représentants du Sumo ancien et gagnera son combat s'en sortant avec un bras froissé. Il est défié par Jack Hammer à la suite du combat contre Nomi no Sukuné.

Jadis élève numéro deux de Doppo (après Katsumi) au sein du Shinshinkai, Kato décida de quitter le dojo pour entrer dans la pègre et utiliser un karaté non traditionnel car ce dernier ne le satisfaisait plus. À la recherche d'un style plus réaliste et radical, il décida de se reconvertir en tant que Yakuza garde du corps dans le but de rencontrer des adversaires plus coriaces. Cependant, alors qu'il était revenu au Shinshinkai pour faire du grabuge, il y retrouva Doppo et Tokugawa qui l'amenèrent dans l'Arène au sixième Sous-sol du Tokyo Dôme. Cette découverte changea totalement sa vision du monde des arts martiaux. Il se remit sérieusement à l'entrainement, avec pour objectif de battre Baki. Il perdra au  lors du grand tournoi de l'ombre. Il réapparaitra dans la seconde série où, malgré ses techniques vicieuses, il sera pratiquement tué et laissé pour mort par le condamné Dorian. C'est un personnage largement inspiré du champion de Daidojuku Kiyotaka. Kato est en rivalité avec Baki au début du manga mais il deviendra beaucoup trop faible pour lui et pour le tournoi de l'arène souterraine où il sera vite terrifié par le remplaçant qui n'est autre que "le fils du singe démon" que Baki a combattu à l'âge de 13 ans et que Yujiro a tué durant la première série. Kato manque de force mais il arpentera un style sans pitié dans NGB (utilisant une arme blanche en fil de pêche de sa confection) face à Dorian, bien qu'il manque cruellement de puissance pour vaincre qui que ce soit dans l'entourage proche de Baki.

Véritable pilier du Shinshinkai, Atsushi « le Taureau » Sûedo est un véritable phénomène de puissance. Trois fois vainqueur du tournoi du Shinshinkai, censé récompenser le plus grand champion en matière de combat debout, il fut stoppé dans sa quête d'un  titre par une jeune ceinture blanche : Baki Hanma. Malgré toutes ses tentatives, Sûedo se révéla impuissant face au jeune Hanma qui le battit sans grosses difficultés. Cependant Sûedo reste tout de même une grand Karatéka doté d'un orgueil de champion. Il apparaitra dans New Grappler Baki ( saison) afin de venger son ami Kato, sévèrement blessé par Dorian (voire massacré). Lors de ce combat où Atsushi déclare être prêt à mourir, le criminel lui fait faire une chute de plusieurs dizaines de mètres qui le laissera pour mort. Suedo réapparait néanmoins dans la suite de Baki, Son Of Ogre, en forme et sans séquelle de sa chute.

 Vieil homme de petite taille, c’est un milliardaire, treizième chef la lignée Tokugawa de Mito et dirigeant de l’arène souterraine.
 Il est à la tête du projet consistant à construire une arène souterraine sous le Tokyo Dôme mais également de recherches sur la génétique humaine dans le but de "ressusciter" Musashi Miyamoto. Il est aussi celui qui recruta Nomi-no-Sukune dans son dojo.
 Il possède une connaissance accrue des arts martiaux, en tant que chef de l'arène souterraine, il connait personnellement la majorité des combattants qui existent dans le monde underground. Il est souvent joyeux, et a la fâcheuse manie de sauter sur ses combattants fétiches, comme Doppo, ou Baki. L'origine de l'empire familial remonte à plus de trois cents ans, et bien que sa famille n'ait plus de position officielle, Mitsunari semble conserver une forte influence sur le milieu politique japonais. Ami proche de Orochi Doppo, Mitsunari adore les affrontements virils, aussi est-il l'organisateur du Tournoi de l'Ombre (ou Tournoi du Sous-Sol, aussi appelé Korakuen en VO), tradition qui semble remonter à son aïeul, Mitô-komon, pendant l'ère Edo.

Budoka émérite, expert en Jiu-jutsu et dans de nombreuses techniques armées japonaises, il a, comme beaucoup d'autres, un certain nombre de comptes à régler avec Yujiro Hanma. C'est dans cet esprit qu'il apparait pour la première fois à Baki, avec la ferme intention d'évaluer son potentiel. C'est alors une sévère leçon pour le héros, qui fait plusieurs voyages au tapis sans pouvoir répliquer. Par la suite, Izo rencontra de nouveau Yujiro mais essuya de nouveau une défaite cuisante. Lors du Tournoi du Sous-sol, il est battu dès le premier tour à la surprise générale. Pour le reste du tournoi, il aura juste un rôle de commentateur de luxe et de soutien pour les autres compétiteurs. 
Dans NGB, il aura tout de même son heure de gloire, puisqu'il mettra en déroute le criminel Yanagi de manière radicale. Libéré des règles de l'arène souterraine interdisant l'usage d'arme, sa vraie valeur apparaîtra également lors d'un affrontement contre Musashi Miyamoto dans la série Baki Dou.

Expert en karaté du style "Himokiri", il est connu sous le nom de « Himokiri no Shinogi » ou « Coupeur de cordes ». Sa technique de combat consiste à utiliser ses doigts comme de véritables griffes pour trancher les nerfs, les veines et les muscles de ses adversaires. Il fut recruté par Tokugawa Mitsunari dans un festival Espagnol où il s'attaquait à des taureaux en "cherchant un adversaire capable de l'affronter". Il fut battu par Baki lors d'un duel acharné dans l'Arène du Sous-sol. Lors du premier tour du Tournoi, il régla ses comptes et gagna contre son frère Kureha Shinogi avant de tomber face à l'Aiki de Shibukawa Goki en huitième de finale. Dans la seconde partie de la série, il affrontera brièvement le condamné Doyle qu'il dominera largement grâce à son karaté avant d'être renversé par une explosion surprise déclenchée par ce dernier. Dans Son of Ogre, on l'apercevra dans le hangar où est gardé Pickle, néanmoins il ne participera pas aux combats contre l'homme préhistorique.

 Médecin génial et athlète de premier ordre. Il prétend avoir la puissance d'un boxeur, la souplesse d'un lutteur et la rapidité d'un sprinteur. Persuadé d'être un individu d'exception, il défia Baki dans le but d'attirer l'attention de Yujirô. Il sera cependant vaincu par le héros. Par la suite, il s'inscrira au Tournoi du Sous-sol où il demandera à rencontrer son frère cadet, Kôshô. Estimant que ce dernier l'a enfin surpassé, il abandonne le combat et laisse le champ libre à son frère, mettant ainsi fin à leur conflit. Il a donc perdu au premier tour. 

 Colonel de l’US army, il rencontre Yujirô pendant la guerre du Viêt Nam alors que ce dernier n'a que 16 ans. Alors à la tête d'un groupe chargé de l'arrêter, il fut le premier à constater la véritable force et le potentiel du jeune homme. Par la suite, Strydum sera à l'origine des négociations entre "l'Ogre" et les responsables militaires des États-Unis. Selon Yujiro lui-même, Strydum a le privilège d'être "son bras droit" à condition d'essayer de le vaincre par tous les moyens possible une fois par ans. Il le suit et l'accompagne partout à travers le monde en utilisant hélicoptères ou avions de chasse de l'armée américaine. Il est le lien entre l'Ogre et les hautes sphères politiques des USA. Il est le seul « ami » connu de Yujirô (mis à part Olivia Biscuit dans une moindre mesure). Il fut aussi une sorte de mentor pour Baki (qu'il connait depuis son enfance), notamment durant la première partie du manga où il lui permet de combattre sur un véritable champ de bataille en vue d'évoluer pour son premier combat contre son père. Il fait donc office de relais entre le père et fils, racontant les exploits et les aventures de l'un à l'autre.

 Leader des Yakuzas, c’est un colosse musculeux dont la poigne terrifiante est célèbre dans le monde des combattants. À 15 ans, il est aux commandes de l'un des plus grands clans du Japon. C'est à cette époque qu'il se met en tête d'affronter Hanma Yujiro, l'homme le plus fort du monde. Baki (13 ans à l'époque) le défie et pour la première fois de sa vie, Hanayama connaît la défaite face aux deux Hanma (père et fils). Malgré son inexpérience totale des arts martiaux, ses capacités physiques effarantes le font vaincre au premier tour du tournoi un spécialiste du nippon Kempo. Huitième de finaliste. Il réapparaitra plusieurs fois par la suite, pour le premier combat Baki/Yujiro, puis pour le tournoi de l’arène souterraine. Dans la seconde partie du manga, il affrontera l’un des cinq condamnés à mort (Speck) dans un combat victorieux qui lui laissera d'énormes cicatrices au niveau des joues.
 Dans la troisième partie du manga, Hanayama Kaoru fait brièvement face à Pickle et parvient à lui tenir tête. Dans Baki-Dou, il combattra Hanma Yujiro et subira une défaite cuisante.

Fils adoptif de Doppo. Surnommé « l'arme ultime du Karaté ». Il est reconnu dans le monde des arts martiaux pour ses qualités physiques hors normes et son talent inné pour le Karaté. Malgré tout cela sa relative faiblesse mentale l'empêche de sortir de l'ombre de son père et de se faire une place au panthéon des arts martiaux. Lors du Tournoi du Sous-Sol, son combat contre Hanayama lors du tournoi se trouve être plus dur que prévu, et il est contraint d'utiliser les techniques les plus redoutables du Karaté pour en venir à bout. Mais il ne peut rien faire contre les puissantes techniques de Retsu Kaïo au tour suivant et se fera littéralement humilier en étant éliminé grâce à un seul coup.

 Homme borgne de 74 ans, fondateur d'une école de aïki-jiu-jutsu. Lors du tournoi de l'arène du sous-sol, il crée la surprise en parvenant jusqu'en demi-finales malgré sa faible carrure. Il est d'ailleurs le seul des combattants présents à pouvoir se battre assis. Ses techniques très poussées, consistant principalement à utiliser la force de l'adversaire contre lui-même: la technique de l'Aiki, qu'il est le premier à maitriser à ce point. Grâce à sa prodigieuse maîtrise technique, il parvient à venir à bout de redoutables combattants dont Kosho Shinogi en 8es de finale et surtout Doppo Orochi en quarts de finale. Il est néanmoins vaincu par la force brute extrême de Jack Hammer au tour suivant, qui pour le vaincre, effectue une attaque sans prendre d'élan (de cette façon, Jack parvient à contrer l'Aiki et Shibukawa est obligé d'utiliser sa propre force pour projeter Jack, ce qui ne fonctionne pas à cause de l'énorme différence de masse musculaire et de poids). Dans la deuxième série, il est confronté au condamné Yanagi, l'homme qui lui a crevé l'œil gauche il y a plusieurs années, il perdra contre lui seul et avec Baki, il affrontera Biscuit Oliva dans un combat de judo qu'il gagnera haut la main et il sera brièvement vaincu par Alai Junior avant de prendre sa revanche et de corriger sévèrement ce dernier. Dans Baki-Dou, il mènera à bien un incroyable combat contre un sumo de six fois son poids et de presque un mètre de plus que lui grâce à des arcanes martiaux qui impressionneront aussi bien Baki, Doppo et Katsumi. À la suite des derniers évènements, il est sans doute à classer parmi les cinq meilleurs combattants du monde (Yujiro Hanma mis à part).

Combattant de génie ; il incarne la quintessence de  d'arts martiaux chinois. Au premier tour du tournoi souterrain, il affronte un lutteur russe aux capacités effarantes. Mais il n'en fait qu'une bouchée. Au deuxième tour, il est confronté à Mount Toba, le catcheur aux mensurations impressionnantes, qui a autrefois affronté Baki. Toba n'a toujours pas récupéré de sa blessure au genou, aussi Retsu emploie-t-il la ruse, et se contente d'éclater le genou de Toba, qui sous la contrainte est forcé d'abandonner. Au troisième tour, il bat Katsumi Orochi en un seul coup, car ce dernier a trop sous-estimé le Kempo chinois. Retsu est néanmoins vaincu en demi-finale contre l'impressionnante rage de Baki, qui sonne le « réveil du sang des Hanma » chez le jeune héros. Dans NGB, il affronte deux des cinq condamnés à mort, le premier étant Dorian qu'il bat à plate couture à mains nues et le second fût Doyle que Retsu humiliera lors d'un combat sanguinaire aux armes blanches et vaincra avant de le sauver d'urgence en l'emmenant au Shinshinkai pour des soins médicaux. Dans Son of Ogre, Retsu est obsédé par Pickle et souhaite à tout prix le combattre, il sera lamentablement vaincu et se fera arracher puis « dévorer » la jambe gauche par son adversaire préhistorique. Par la suite, Retsu se reconvertit en boxeur professionnel (avec une jambe de bois) et devient une véritable star montante de la boxe avant que ses démons ne le rattrapent dans Baki-Dou où il sera tué en combat après avoir défié le maitre sabreur Musashi Miyamoto. Même absent, Retsu reste impliqué dans Baki Dou (2018) par l'intermédiaire de son bras qui sera greffé à Katsumi Orochi.

Demi-frère de Baki et fils ainé de Yujiro Hanma, Jack est le fruit de l'union de ce dernier avec une militaire canadienne durant la guerre du Viêt Nam. Jack naquit en prison, à la suite du viol de sa mère par Yûjiro. Il n'a qu'un seul et unique but : se venger de son terrible géniteur par tous les moyens possibles, quitte à abuser de substances dangereuses. Son style de combat est une synthèse des arts martiaux les plus mortels qui soient, on remarquera qu'il utilise aussi souvent des morsures, grâce à sa mâchoire et ses dents puissantes. À l'instar de Baki, Jack semble faire preuve la plupart du temps d'une apparente nonchalance mais, une fois le combat engagé, il déploie la force et la férocité d'une bête sauvage. Il entretient avec son frère Baki une relation de rivalité, mêlée d'estime mutuelle et de respect. Durant le tournoi, il bat successivement : un pratiquant de Jû-jutsu brésilien, un Kenpoka, un lutteur russe (A. Galeyn) et Gôki Shibukawa pour accéder en finale. Il est finalement vaincu par son jeune frère à l'issue d'un combat sans merci.
Dans la deuxième saison, il n’apparaît que très peu mais à chaque fois, c'est pour faire étalage de sa puissance monstrueuse (notamment contre Sikorsky et Aly JR).
Il réapparaît après avoir subi divers opérations visant à le faire grandir dans la série Son Of Ogre mais il y subit deux défaites humiliantes des mains de Pickle après avoir défié ce dernier qui le vaincra deux fois dans la même journée.
Dans Baki-Dou, Jack veut combattre Miyamoto Musashi mais il sera entravé par Izo Motobé qui le vaincra par les armes.
Dans Baki Dou (2018), Jack reviendra plus fort que jamais en ayant créé son propre style de combat nommé "Goudou" qu'il dira être "l'arme ultime" en termes d'art martiaux. Il défiera les meilleurs combattants de l'arène après avoir sévèrement défait Nomi-no-Sukuné.  

18 ans, fille de la propriétaire du logement de Baki. Elle est invitée au tournoi de l'arène du sous-sol, et assista au combat opposant Baki à Jack, c'est à cette occasion que Baki l'embrassa pour la première fois. Son père était un combattant de l'arène du sous-sol qui est aujourd'hui décédé. Très en retrait dans la première saison, elle jouera un rôle primordial dans la deuxième, dans la mesure où sa relation avec Baki influencera de manière significative le développement du héros.

Personnages de Grappler Baki 

 Mère de Baki, c’est une femme très belle et très fière de l’intérêt (plus que léger) que Yujiro lui porte. Elle ne semble pas vraiment aimer Baki, à qui elle reproche de ne pas être assez fort pour combler l’appétit de l’ogre. Réalisant que son fils, la chair de sa chair, est sur le point d’être tué par Yujiro lors de leur premier combat, elle tentera de protéger son fils, au prix de sa vie. Sa mort aura un très fort impact sur Baki, qui changera radicalement de caractère, passant d’un gamin bagarreur et désagréable, à un jeune homme plus calme et sûr de lui. La mort d’Emi renforcera cependant la haine de Baki envers Yujiro.

 Boxeur professionnel, c’est le premier adversaire véritable de Baki. Il sera, comme tous les autres, écrasé par Yujiro lors de leur première rencontre.

De son vrai nom Nomura, Gaïa est mercenaire considéré comme le plus grand spécialiste de survie en milieu hostile et combat en milieu naturel. À la tête d'un groupe de 5 mercenaires tous plus redoutables les uns que les autres, Gaïa sème la terreur et la mort sur le champ de bataille où il est connu sous le nom de « Mr war ». Gaia est en fait la deuxième personnalité de Nomura qui se manifeste quand le danger et l'envie de tuer devienne trop forts. Nomura, à la base, n'était qu'un vulgaire soldat affecté au soutien médical qui peu à peu a sombré dans la violence. Cependant, après avoir vu la mort en face, il donna naissance à une deuxième personnalité : Gaia. Gaia présente comme particularités de pouvoir, entre autres, réguler son flot d'adrénaline et de ce fait décupler sa puissance. Il est également capable de transformer n'importe quel objet en arme mortelle. C'est également un expert dans le maniement des armes et dans la pratique du camouflage. Enfin Il est capable d'emmagasiner une quantité d'air 3 fois supérieure à la moyenne afin d'émettre un cri dévastateur. Malgré cela, Gaia sera vaincu par Baki, lors d'une mission de survie et ensuite massacré (on peut voir seulement le résultat car le combat est occulté) par son pseudo rival : Yujirô Hanma.
Dans la deuxième série du manga, Gaia apparaitra pour combattre un des condamnés à mort dans l'arène souterraine en prenant le relai de Jack Hammer qui avait commencé l'affrontement avec Sikorsky dans des toilettes publiques puis une cabine téléphonique. Gaia utilisera les arcanes du combat militaire "réel" en rusant via l'environnement de l'arène pour attaquer (sable, dents, ongles, camouflage) pour vaincre Sikorsky en le forçant à admettre sa défaite. Dans Son of Ogre, Gaia est caché mais bien présent lorsque les combattants s'introduisent dans une base militaire pour rencontrer Pickle. Dans Baki-Dou, Gaia rencontre Miyamoto Musashi mais prend conscience qu'il ne peut l'affronter d'égal à égal. Nous apprendrons également qu'il est un disciple de Motobé Izo. Il existe une "mini-série" dans laquelle Gaia est le protagoniste principal.

Combattants du tournoi 

Gigantesque catcheur de renommée internationale, il apparait la première fois pour affronter Baki dans l'arène du Sous-sol. Ayant l'habitude de combattre dans les règles pré-arrangées du catch Pro, il affronte Baki dans le but de prouver sa vraie valeur au combat avant de prendre sa retraite. Cependant son corps usé par des années de lutte ne lui permettra pas de tenir la distance face au jeune champion. Par la suite, il prend part au Grand Tournoi du Sous-Sol mais, encore convalescent, il est facilement vaincu par Retsu Kaio en moins d'une minute. Il perd donc au .
D'un naturel jovial, Toba n'en reste pas moins un valeureux combattant, ce qui lui valut le surnom de « Démon Géant ». Il perdra la vie dans les bras de son grand ami Kanji Igari. Ce personnage est largement inspiré du catcheur Giant Baba, décédé en 1999.

Ancien catcheur reconverti en entraineur. Avant son combat contre Baki, il terrasse un sumo professionnel. Il perdra ensuite contre Baki lors de son combat en quart de finale du tournoi secret en utilisant une multitude de ruse pour perturber Baki. Quart de finaliste. C'est un personnage qui fait référence au catcheur Kanji "Antonio" Inoki. 

Une vraie tête brûlée. Contrairement aux autres combattants du tournoi souterrain, il ne s'y connaît pas en art martial, mais faisant partie d'un gang de motards, il est familier des combats de rue. Il gagnera ses matchs plus grâce à son énorme volonté que par ses prouesses physiques. Il est aussi un grand admirateur de Hanayama. Huitième de finaliste. Il n'est pas vaincu mais arrête le tournoi à cause de ses blessures contre le Champion du Monde de Boxe des Poids Lourd.

Remplaçant au Tournoi du Sous-sol, il fait son apparition sur recommandation de Yûjiro après que ce dernier a réduit à néant un des participants. Amanai crée ensuite la sensation se permettant de gifler l'Ogre. Américain d'origine japonaise, Ryû est en fait un agent secret du Gouvernement américain que Yujiro a rencontré aux États-Unis. D'une nature apparemment douce et réfléchie, il se révèle en fait être un combattant acharné et sans pitié. Son style de combat qu'il nomme « Karaté Amanai », est un style qui mêle la grâce aérienne d'un cygne à des techniques de percussions et de grappling redoutables. Il se démarque des autres combattants par son approche des arts martiaux, « l'amour », car en Amour, on cherche à réaliser les souhaits de l'être aimé en le connaissant, en le comprenant, en se mettant à sa place. Dans le cas d'Amanaï, lui cherche à réaliser ce que l'autre ne veut surtout pas réaliser. Et de fait, il excelle en la matière, c'est pourquoi il reçut la recommandation de Yuujiro. Il passera un tour avant de plier face à la détermination de Doppo Orochi. Il se fera ensuite littéralement massacrer par un Yûjiro manifestement déçu de sa performance.

Lutteur venu de Russie, il est suffisamment fort pour creuser à lui seul un silo de  de profondeur en pleine Sibérie. Ce colosse est un parfait autodidacte qui a réussi à gagner plus de 600 combats en lutte gréco-romaine sans jamais avoir pris un seul cours (Galeyn connaît juste les règles). Afin de redorer le blason de la Mère Russie, il s'inscrit dans le tournoi du Sous-sol avec la ferme intention de faire valoir sa force brute. Il rentrera dans le tournoi en remplacement de Shiba mais devra s'incliner face à la férocité de Jack Hanma en quart de finale. Gallen fera aussi une apparition dans la  où il sera très rapidement vaincu par Sikorsky. Ce personnage est un hommage au lutteur russe Alexandre Kareline.

Personnages de Baki 

 Américain qui aurait dû être pendu mais qui y réchappa en tuant la totalité des gardes. Il se distingue des autres condamnés par son esprit extrêmement rusé et retors. Physiquement, c'est un colosse au corps élancé et tout en muscle, sa barbe, ses cheveux clairs, son regard serein, sa liberté d'action et d'esprit lui donnent parfois l'allure d'un philosophe de l'antiquité. En effet, Dorian n'hésite pas à faire appel à tout un arsenal de gadgets et d'astuces durant ses combats. En plus de son intelligence et de sa grande culture, Dorian est aussi expert en arts martiaux chinois et semble avoir une relation particulière avec Retsu Kaio. En effet, il partage avec ce dernier le titre de « Kaiô », titre le plus prestigieux dans la hiérarchie du Kempo chinois. Cependant contrairement aux autres protagonistes de Baki, il semble, malgré tout, ne pas avoir d'intérêt particulier pour les arts martiaux. Ces derniers semblent être pour lui un moyen parmi tant d'autres d'assouvir sa soif de meurtre et de triomphe.
Dorian est le second condamné à mort à connaître la défaite. Dans un premier temps, Doppo Orochi le met sérieusement à mal avec son talent et son karaté phénoménal. Ensuite, Retsu Kaio met un terme à sa cavale d'un coup de poing. Face au vide et au non-sens de sa vie, Dorian succombe à la régression infantile, plutôt que de sombrer dans l'aliénation mentale. Il fait également une apparition très rapide lors du tournoi des Kai'oh où il est battu dès son premier combat, à cause de son instabilité mentale et de son manque de combativité. 

Un anglais qui a survécu au passage sur la chaise électrique. Bien qu'on ne sache pas grand chose de lui, on peut remarquer qu'il semble apprécier les objets tranchants. Apparemment, il cache une arme dans son coude gauche. Il l'utilisera pour tuer un champion de kickboxing avant de rejoindre les autres condamnés à morts dans l'arène souterraine.
Le tome 13 nous en apprend plus sur les qualités de Doyle. À l'instar d'Hanayama ou de Oliver, il ne possède aucune technique particulière ni entraînement à un art martial spécifique (de lui-même, il ne se considère pas comme un guerrier). Aussi Doyle compense ce fait par une batterie impressionnante d'implants et d'armes cachées dans son corps et ses vêtements. On dénombre entre autres : des lames de rasoirs dans le col, des explosifs sur le torse, des ressorts dans les membres, des lames rétractiles dans les articulations...
Grièvement blessé à la suite de son combat contre Retsu Kaio, Doyle s'illustre en sauvant ce dernier d'une bande de voyous. Retsu lui rend aussitôt la politesse en l'amenant se faire soigner au siège du Shinshinkai. On croit même un instant à un début d'amitié entre les deux hommes. Cependant la trêve est de courte durée car à peine sorti de son lit, le criminel met le feu au dojo avec tous ses pratiquants, Katsumi en particulier est gravement brûlé. 
La suite du parcours sera bien moins heureuse pour Doyle car il devra subir consécutivement la vengeance de Doppo puis de Katsumi Orochi, avant d'être blessé et aveuglé par Yanagi et sa main empoisonnée. Il est finalement capturé par Oliver.
Le personnage de Doyle présente la particularité de posséder un côté attachant et un certain sens de la loyauté, malgré son statut de criminel sans pitié. Il entretiendra une relation de profond respect avec Kasumi Orochi et Retsu Kaio.

Un russe enfermé dans un silo à missiles de plus de  de profondeur. Il se sert de ses doigts pour trancher la chair de ses adversaires. Après sa sortie, il terrassera un grand nombre de combattants dont Kanji Igari, qu'il laissera à moitié mort. En effet, il battra Igari de nombreuses fois avec des coups d'haltères, avant de lui uriner dessus. C'est un combattant particulièrement redoutable. Baki, suivi de Oliver, met provisoirement fin à sa liberté au cours d'un corps-à-corps spectaculaire. Après sa sortie de prison, il s'associera à Yanagi mais il sera mis en déroute par Baki, par Jack Hanma et enfin par Gaïa dans l'arène du Sous-sol.

Américain qui s'est échappé d'un sous-marin-prison enfermé au milieu de l'océan. D'un naturel assez joueur, il est le plus colossal des condamnés à mort. Malgré son sourire omniprésent, c'est un tueur sanguinaire. Son style de combat est caractérisé par le recours à la force brute, même s'il utilise parfois des artifices pour prendre l'avantage dans un combat. Après avoir rencontré les participants du Tournoi du Sous-sol, il défie Hanayama en combat singulier. Il est le premier des assassins à être vaincu. Malgré son vieil âge (97 ans), sa force physique est phénoménale. En effet, il frappera plusieurs fois la tête de la statue de la Liberté, de l'intérieur, ce qui provoquera de grosses fissures sur celle-ci. Elle commencera à s'effriter mais sera remplacée par les agents de la Marine.

un japonais de petite taille (contrairement aux autres recherchés, qui sont des géants) qui utilise les propriétés de l'air et sa main empoisonnée pour combattre. On le surnomme « l'Empoisonneur ». Il semble très bien connaître Gôki Shibukawa. Yanagi est réellement l'incarnation du tueur japonais : déterminé, radical et rigoureux. Il maîtrise un grand nombre de techniques mortelles allant de l'empoisonnement à l'utilisation d'armes en tout genre, notamment des japonaises (on le voit entre autres manier une arme mélange d'une paire de faucilles et d'un fléau d'armes japonais ainsi qu'un katana). Il posera de gros problèmes à nos héros, réussissant à mettre Baki KO, puis à l'empoisonner au point que seul un traitement radical parviendra à le sauver. Cependant, Yanagi connaîtra un fin moins glorieuse puisqu'il sera estropié par Izo Motobé avant de se faire littéralement exploser la tête par Yujiro en personne (peut-être même tué).

Américain d'origine cubaine, il est une personne vivant au marge de la loi, aussi appelé « Unchained », soit délié de toute chaîne. Il vit dans une prison mais possède ses appartements, bibliothèque et cellier. Il est la personne qui s'occupe de récupérer les prisonniers évadés qui jouissent d'une trop grande liberté. Massif et musclé à l'extrême, il possède une puissance et une musculature défiant l'imagination qui lui permet de compenser sa maigre technique et d'endurer sans sourciller les coups qui lui sont portés. Il est également une vieille connaissance de Yujiro (à 18 ans) pendant la guerre opposant les États-Unis à Hanma Yujiro. On en saura davantage sur lui dans la suite de la deuxième saison mais il faudra attendre la  pour avoir droit à une réelle confrontation entre M. Oliver et un membre de la famille Hanma. Il semble être inspiré du célèbre Bodybuilder Sergio Oliva.

Fils du célèbre boxeur Mohamed Ali (ou Muhammad Arai), Ali Jr est le digne héritier de son père. Pugiliste doué d'un talent hors du commun il est capable de rivaliser avec n'importe quel type d'adversaire grâce à ses seuls poings. Il apparait dans le deuxième partie de Baki où il se présente comme le principal rival de notre héros. Il donnera d'ailleurs beaucoup de fil à retordre à Doppo, Shibukawa et Jack Hanma avant de perdre un peu de sa superbe sur la fin. En plus d'être un grand combattant, c'est aussi un incorrigible séducteur qui ne cache pas son attirance pour la belle Kozué. Autre détail important: son père est un vieil ami de l'Ogre, et l'une des rares personnes qu'il respecte.

Ce vieillard, qui dépasse largement les cent ans, est en fait le plus ancien et le plus puissant des Kaiôs en activité. Il est, de ce fait, un des plus grands combattants du monde, à tel point que même le père de Baki reconnaît sa valeur. Bien qu'il se déplace la plupart du temps sur une chaise roulante, il n'en demeure pas moins un combattant extrêmement redoutable au point de pouvoir tenir la dragée haute à Yujirô en personne. Son combat contre l'Ogre constituera le sommet de la 2 série. Il apparaît lors du Tournoi « Rai Tai » accompagné de deux terribles combattants: son fils Kaku Shunsuei et le redoutable Long Shun Bun.

Personnages de Baki Hanma
Saman''

 Personnage arrivé dans la  série (Baki: Son of Ogre), il s'agit en fait d'un homme préhistorique qui a été découvert lors de fouilles dans une centrale au Colorado (États-Unis). Il était conservé dans une énorme couche de glace saline à côté d'un Tyrannosaure. Il fut réanimé par les scientifiques de la centrale mais, loin d'être docile, Pickle détruisit tout sur son passage y compris un robot expérimental de combat lors d'une tentative de capture de l'armée américaine. C'est seulement lorsque Strydum vint amicalement le voir qu'il put l'emmener jusqu'au Japon pour se battre. Pickle possède une puissance physique surhumaine dépassant (et de loin) tous les autres personnages de la série. Sa sauvagerie le poussa même à manger la jambe droite de Retsu Kaio après un combat qui ressemblait plutôt à une quête de nourriture pour Pickle. Ensuite il affronta Katsumi Orochi dans un combat dantesque qui se solda par la défaite totale et la perte d'un membre pour le jeune karatéka. Il prendra goût au combat par la suite, puisqu'il aurait peut-être un lien avec les Hanma et semble partager leur incroyable capacité d'assimilation en matière de techniques de combat. De plus, il est le seul être au monde, avec Yujiro, à pouvoir se vanter d'avoir vaincu coup sur coup les deux frères Hanma: Baki et Jack.

Autres personnages 

Yuichiro Hanma

Notes et références 

Liste de personnages de manga
Liste de personnages d'anime
Baki